Григо́рій Па́влович Мни́х — полковник Збройних сил України.

Командир аеромобільної бригади, що в мирний час дислокується неподалік Новомосковська.

Нагороди 
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений

 орденом Богдана Хмельницького III ступеня (4.12.2014).

Джерела 
 
 http://www.amkrprof.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=860:nashej-armii-narodnuyu-podderzhku&catid=84&Itemid=212